Beskydská šachová škola je český šachový klub se sídlem ve Frýdku-Místku. Od roku 2006, kdy postoupil do Šachové extraligy, patří mezi nejlepší české kluby, když se vždy umístil v první polovině tabulky a 3x obsadil 3. místo. V letech 2012 – 2015 čtyřikrát zvítězil v Československé extralize družstev žen.

Přehled výsledků

Česká šachová extraliga

Česko-Slovenská Extraliga žen

Hráči 
Za šachový klub hráli Extraligu velmistři:
  Rafal Antoniewski,  Sergej Azarov,  Vjačeslav Dydyško,  Alexej Fedorov,  Anton Korobov,  Andrej Kovalev,  Zigurds Lanka,  Igors Rausis,  Vladimít Talla,  Andrej Žigalko,
mezinárodní mistři:
  Sergej Berezjuk,  Jana Jacková,  Stanislav Jasný,  Martin Kubala,  Petr Pisk,  Cyril Ponížil,  Vojtěch Rojíček,  Sergej Veselovsky,  Vojtěch Zwardoň,  Štěpán Žilka
mezinárodní velmistryně:
  Kateřina Němcová

Poznámky

Externí odkazy 
 Oficiální stránky šachového klubu Beskydská šachová škola
 BŠŠ Frýdek-Místek v České šachové extralize na Olimpbase.org (týmové statistiky)
 BŠŠ Frýdek-Místek v České šachové extralize na Olimpbase.org (individuální statistiky) - řazeno podle počtu odehraných partií

České šachové kluby
Kluby České šachové extraligy
Sportovní kluby založené v roce 1925
Sportovní kluby ve Frýdku-Místku
Šachy ve Frýdku-Místku